La Pilota d'Or 2007 va recompensar el 2 de desembre de 2007 a Kaká com a millor futbolista del món, segons la revista France Football.

Classificació completa 

Els altres jugadors no van obtenir cap punt

Llista dels cinquanta nominats 

2007
Premis del 2007